En Pologne, Józefowo peut désigner :

 dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie :
 Józefowo, village du powiat d'Aleksandrów,
 Józefowo, village du powiat de Toruń,
 Józefowo, village du powiat de Mogilno,
 Józefowo, village de la gmina de Izbica Kujawska,
 Józefowo, village de la gmina de Włocławek,
 Józefowo, village de la gmina de Lubraniec.

 dans la voïvodie de Mazovie :
 Józefowo, village du powiat de Płońsk,
 Józefowo, village du powiat de Przasnysz,
 Józefowo, village du powiat de Sierpc,
 Józefowo, village du powiat de Wyszków,
 Józefowo, village du powiat d'Ostrołęka,
 Józefowo, village de la gmina de Lipowiec Kościelny,
 Józefowo, village de la gmina de Radzanów,
 Józefowo, village de la gmina de Strzegowo.

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Józefowo, village du powiat de Chodzież,
 Józefowo, village du powiat de Gostyń,
 Józefowo, village du powiat de Międzychód,
 Józefowo, village du powiat de Nowy Tomyśl,
 Józefowo, village du powiat de Słupca,
 Józefowo, village du powiat de Szamotuły,
 Józefowo, village du powiat de Środa Wielkopolska,
 Józefowo, village du powiat de Wągrowiec,
 Józefowo, village du powiat de Złotów,
 Józefowo, village de la gmina de Babiak,
 Józefowo, village de la gmina de Kleczew,
 Józefowo, village de la gmina de Rzgów,
 Józefowo, village de la gmina de Przedecz.

 dans la voïvodie de Podlachie :
 Józefowo, village du powiat d'Augustów,
 Józefowo, village du powiat de Białystok,
 Józefowo, village du powiat de Kolno,
 Józefowo, village du powiat de Suwałki.

dans la voïvodie de Poméranie
 Józefowo, village.

 dans la voïvodie de Varmie-Mazurie :
 Józefowo, village du powiat de Braniewo,
 Józefowo, village du powiat d'Elbląg,
 Józefowo, village du powiat d'Olsztyn.